Заулки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заулки — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Заулки — деревня в Кадомском районе Рязанской области.